Marassi puede hacer referencia a:

Personas 
 Giacomo Marassi, futbolista italiano.
 Horacio Marassi, actor argentino.
 Massimo Marassi, filósofo y docente universitario italiano.
 Riccardo Marassi, periodista y diseñador italiano.

Lugares 
 Marassi, barrio de Génova.
 Marassi, estadio de fútbol de Génova.